Lahuti ist der Familienname folgender Personen:

 Abolqasem Lahuti (1887–1957), persischer und tadschikischer Dichter
 Delir Lahuti (1934–2002), sowjetisch-russischer Philosoph, Logiker und Kybernetiker